Diese Liste der chemischen Elemente enthält sämtliche bisher bekannten 118 Elemente sowie einige ihrer Eigenschaften.

Legende 
Die Elementsymbole sind nach Elementkategorien farblich markiert:

Die maximalen und die minimalen Werte für die Dichte, den Schmelzpunkt, den Siedepunkt und die Anzahl stabiler Isotope sind farblich hervorgehoben.

Liste 
Hinweis zur Nutzung der Tabelle: Durch Klick auf die Doppelpfeile in der obersten Zeile kann die Tabelle nach den Werten der jeweiligen Spalte sortiert werden (alphabetisch oder numerisch). Durch einen weiteren Klick auf den Pfeil ändert sich die aufsteigende Richtung der Sortierung zu einer absteigenden.

Abweichende Elementnamen 
Dieser Abschnitt behandelt abweichende Schreibweisen der Elementnamen, (teilweise veraltete) fremdsprachige Benennungen und Symbole sowie zeitweise vorhandene Mehrfachnamen und -symbole.

Die deutschen Schreibweisen sind nicht extra markiert, die englischsprachigen mit engl., französisch mit frz., russisch mit russ., lateinisch mit lat., griechisch mit gr.
Die Elemente sind nach der Ordnungszahl sortiert. Es werden nur Elemente aufgeführt bei denen es verschiedene Namen oder Schreibweisen gibt/gab, auch veraltete.
Fast alle Eintragungen (bis Element 103) entstammen dem Buch Brockhaus ABC Chemie, DDR, 1965.

Siehe auch 
 Periodensystem
 Etymologische Liste der chemischen Elemente
 Liste der Häufigkeiten chemischer Elemente im Sonnensystem, auf der Erde und im menschlichen Körper
 Liste der Isotope mit Halbwertszeiten, Zerfallsenergie, Spin/Parität, Zerfallsart(en) und Häufigkeit
 Systematische Elementnamen (vor der endgültigen Namensvergabe)
 Liste der Namen der Chemischen Elemente in verschiedenen Sprachen
 Eka (Chemie)

Einzelnachweise

Anmerkungen 

 
Elemente
Elemente